Бораны

 Бораны (химия) — название бороводородов в международной химической номенклатуре
 Бораны (народ) — варварский народ с северных берегов Чёрного моря, известный по морским набегам на Малую Азию в годы Скифской войны III века.